Iriri pode referir-se a:

 Iriri - um bairro da cidade de Santos
 Iriri - um bairro da cidade de Magé
 Rio Iriri - um rio do estado do Pará.
 Iriri - uma bairro do município de Anchieta no Espírito Santo
Iriri - uma produtora cultural da cidade de Pelotas (Rio Grande do Sul)

Desambiguação